

História 
 Hugo, bispo do Porto — bispo do Porto
 Hugo Capeto
 Hugo V (conde de Maine)
 Hugo de Cluny
 Hugo de Payens

 Hugo Grócio
 Hugo Ballivián Rojas

Futebolistas 
 Hugo Almeida
 Hugo Henrique Assis do Nascimento
 Hugo Maradona
 Hugo Almeida
 Hugo Miguel Fernandes Vieira
 Hugo Viana
 Hugo Sánchez
Hugo Lloris

Geografia 
 Hugo (Colorado) — cidade no estado americano de Colorado

Outros 
 Hugo & Tiago
 Hugo "Hurley" Reyes — personagem da série de TV Lost (série de televisão)
 Prémio Hugo — prêmio de ficção científica norte-americano
 Hugo (filme) — filme de 2011
 Hugo (televisão)
Hugo (personagem) — troll (ou duende) fictício do folclore escandinavo que é protagonista da franquia de mesmo nome

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história